São José dos Campos (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 São José dos Campos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo